Toponímia:
Poblacions:
  El Viso (Còrdova), localitat andalusa de la Província de Còrdova
  El Viso del Alcor, localitat andalusa de la Província de Sevilla
  El Viso de San Juan, localitat castellanomanxega de la Província de Toledo
  Viso del Marqués, localitat castellanomanxega de la Província de Ciudad Real
  Del Viso, localitat argentina al partit del Pilar, Província de Buenos Aires
 El Viso (Astúries), poble del concejo de Llangréu, Astúries
Barris:
 El Viso (Madrid), barri del Districte de Chamartín, a Madrid
Accidents topogràfics:
 El Viso de Bamba, turó entre les localitats de Bamba i Sanzoles a la Província de Zamora
 Cerro del Viso, puig d'Alcalá de Henares (Comunitat de Madrid, Espanya)
 Instal·lacions:
  Ciudad Deportiva El Viso, complex esportiu on juga els seus partits oficials l'Atlético Malagueño (Málaga B).
  Estación del Viso, estació ferroviària ubicada en la localitat homònima, al partit del Pilar, Província de Buenos Aires
 Biografies:
 Ernesto José Viso Lossada, pilot veneçolà de carreres automobilístiques (Caracas, 1985)
 Antonio del Viso, polític argentí de la Província de Córdoba, president de la cambra de senadors de la seva Província en 1877 i vicegovernador aquell mateix any.
 Julián Viso' (1822 - 1900), jurista i polític veneçolà